Мнушкин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Мнушкин, Александр Александрович (1908—1993) — французский продюсер, лауреат премии Сезар.
 Мнушкин, Ариана (род. 1939) — французский театральный режиссёр, дочь А. А. Мнушкина.
 Мнушкин, Арон Соломонович (1903—1982) — советский учёный-медик, специалист в области внутренних болезней.
 Менинский, Бернард (Менушкин, 1891—1950) — британский художник.
 Мнушкин, Лев Абрамович (1936—2017) — русский поэт.